Тальбах:

 Тальбах (приток Аблаха) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, приток Аблаха.
 Тальбах (приток Вайербаха) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, приток Вайербаха.
 Тальбах (приток Глана) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.